2 miejscowości w Polsce:

 Gorazdowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Gorazdowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo